Константин Михайлович (черниговский князь) — один из черниговских князей XIII века.
 Константин Михайлович (князь тверской) — великий князь тверской XIV века.